Günther Schubert (Velbert, 11 de Janeiro de 1955 — 2 de junho de 2002) foi um futebolista alemão que atuava como goleiro. 

Nascidos em 1955
Mortos em 2002
Goleiros da Alemanha
Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do FC Schalke 04
Futebolistas do 1. FC Bocholt